Дерманка — название населённых пунктов на Украине:

 Дерманка — село в Корецком районе Ровненской области.
 Дерманка — до 1946 г. название села Дибровка в Барановском районе Житомирской области.
 Дерманка — до 1946 г. название села Луки в Малинском районе Житомирской области.
 Дерманка — до 1946 г. название села Дубиевка в Шепетовском районе Хмельницкой области.

См. также 

 Дермановка